

Stazione di Sant'Ambrogio, sulla linea Modane-Torino
 Stazione di Sant'Ambrogio, sulla linea 2 della metropolitana di Milano

Stazione di Sant'Ambrogio, oggi Mezzovico, sulla linea Lucerna-Chiasso